Ђорђе Поповић се може односити на:

 Ђорђе Ј. Поповић или Ђурађ Ј. Поповић, право име Ђуре Даничића (1825–1882)
 Ђорђе Поповић Даничар (1832–1914), новинар и књижевник
 Ђорђе Поповић (сликар) (1909–1962), сликар и дипломата